Academia de la Lengua Maya, institució per a la preservació de la llengua maia de Mèxic
 Alternativa Liberal de Manacor, partit polític municipalista històric de Manacor, a Mallorca
 Union Grand-Duc Adolphe (del seu nom en alemany Allgemeiner Luxemburger Musikverein), agrupament d'entitats musicals de Luxemburg
 All Lives Matter, eslògan de crítica al moviment Black Lives Matter
 Air ALM (de l'acrònim en neerlandès Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij), aerolínia històrica de les Antilles Neerlandeses
 Editorial ALM (de l'acrònim en anglès American Lawyer Media), editorial especialitzada en dret dels Estats Units
 ALM/ACMAT (de l'acrònim en francès Ateliers Legueu Meaux), marca de camions de França
 Application Lifecycle Management, procés de gestió del cicle de vida al desenvolupament de sistemes
 Gestió actiu-passiu (del seu nom en anglès Asset and Liability Management), estudi del risc financer en estratègia d'inversió
 Fabricació additiva de capes (del seu nom en anglès Additive Layer Manufacturing), mètode d'impressió 3D
 ALM també és el tíquer a la Borsa de Barcelona dels Laboratoris Almirall, empresa farmacèutica amb seu a Barcelona
 ALM també és el codi UCI de l'AG2R La Mondiale, equip ciclista de França
 ALM també és el codi UCI del Costa de Almería, equip ciclista històric d'Espanya
 Alm també és l'abreviatura de l'almandina, mineral del grup dels granats
 alm també és el codi ISO 639-3 de l'amblong, llengua parlada a Vanuatu